Karbuni su zaselak na južnoj obali Korčule, primorski dio naselja Blato. Nalazi se 8 km jugozapadno od Blata i 42 km jugozapadno od grada Korčule. U Karbunama nalazi se luka i uvale Jelin bok te Veliki Zaglav. Suprotno Karbuna nalazi se otok Zvirinovik.

Izvori 

Korčula